Laasan ist der Name:

 eines Ortes in Polen, siehe Łażany
 eines Stadtteils von Jena, siehe Laasan (Jena)

Siehe auch:
 Lasan
 Lassahn
 Lassan